Ljestvice i sastavi skupina hrvatske košarkaške B-1 lige za sezonu 2016./17.

Centar

Istok

Jug 
Sudionici:
 Amfora Makarska
 DOŠK Drniš
 Dražen Petrović Šibenik
 Metković
 Mislav Podstrana
 Trogir
Dražen Petrović prvak lige

Poveznice 
 A-1 liga 2016./17.
 A-2 liga 2016./17.
 C liga 2016./17.
 Kup Krešimira Ćosića 2016./17.

Izvori 
 ksz-zagreb.hr, Muška B-1 Liga Centar, pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ksbpz.org, B-1 liga muški, pristupljeno 16. travnja 2020.
 ksobz.hr, B-1 liga Istok (2016/17), pristupljeno 25. svibnja 2017.
 ksbpz.org, Mladost Čačinci prvak B1 košarkaške lige istok, objavljeno 28. veljače 2017., pristupljeno 25. svibnja 2017.

2016-17
m-3-B-1